Корни́кул () — древний город Лация.

Был расположен к северу от города Тибура.

Входил в состав Латинского союза, воевавшего с Римом. Был разрушен царём Тарквинием Приском в отместку за упорное сопротивление.

Известен как родина родителей царя Сервия Туллия.

Источники 
 Тит Ливий, 1, 38—39.

Литература 
 

Исчезнувшие города Европы
Историческая география Италии